Mats Gunnar Thelin, švedski hokejist, * 30. marec 1961, Stockholm, Švedska.

Thelin je v švedski ligi igral celotno karieri za klub AIK IF, skupno enajst sezon, v sezoni 1981/82 je s klubom osvojil tudi naslov švedskega državnega prvaka. Leta 1981 ga je kot 140. na NHL naboru izbral klub Boston Bruins, za katerega je zaigral v sezoni 1984/85. V treh sezonah v ligi NHL je skupno odigral 168. na katerih je dosegel osem golov in devetnajst podaj.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo, in dveh svetovnih prvenstvih.

Pregled kariere 

|-
| AIK IF
| Švedska mladinska liga
| 79/80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 80/81
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 81/82
|
| 36
| 2
| 2
| 4
|
| 28
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 16
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 82/83
|
| 28
| 6
| 3
| 9
|
| 50
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 5
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 83/84
|
| 16
| 4
| 1
| 5
|
| 20
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 84
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 84
|
| 8
| 1
| 2
| 3
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 84/85
|
| 73
| 5
| 13
| 18
|
| 78
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| Moncton Golden Flames
| AHL
| 85/86
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 85/86
|
| 31
| 2
| 3
| 5
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 86/87
|
| 59
| 1
| 3
| 4
|
| 69
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 39
| 2
| 8
| 10
|
| 56
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 38
| 6
| 16
| 22
|
| 62
|
| 2
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 15
| 3
| 4
| 7
|
| 20
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 37
| 1
| 3
| 4
|
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 36
| 0
| 5
| 5
|
| 79
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 22
| 0
| 3
| 3
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska 2. liga
| 92/93
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska 2. liga
| 93/94
|
| 38
| 9
| 8
| 17
|
| 46
|
| 9
| 0
| 2
| 2
|
| 12
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 513
| bgcolor="#7FFF00" | 42
| bgcolor="#7FFF00" | 79
| bgcolor="#7FFF00" | 121
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 651
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 38
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 48
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje

Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Boston Bruins)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1981
Hokejisti AIK
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti Moncton Golden Flames